William Gilpin (1724-1804) – prete anglicano e artista inglese
 William Sawrey Gilpin (1762-1843) – artista inglese
 William Gilpin (1813-1894) – politico statunitense
 William Gilpin (1902-1988) – prete anglicano inglese